

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Обозначения 
 НТ — нормальный трамплин
 БТ — большой трамплин
 ПТ — полётный трамплин

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины

Женщины

Зачёт кубка наций 

Зимние виды спорта в сезоне 2015/2016
Кубок мира по прыжкам с трамплина